VIS.35 — самозарядный пистолет конструкции Петра Вильневчица и Яна Скшипинского, принятый на вооружение польской армии в 1935 году.

История создания 
После провозглашения независимости 12 ноября 1918 года на вооружении Польской республики находилось разнообразное стрелковое вооружение, оставшееся после окончания Первой мировой войны. К концу 1920-х годов назрела необходимость замены этого оружия на современные образцы. Департамент вооружения провел переговоры о покупке лицензии на изготовление чехословацкого пистолета CZ.24 конструкции Йозефа Никла (Josef Nickl). Партия этих пистолетов была закуплена для пограничной стражи, но выяснилось, что образец не соответствовал требованиям к армейскому пистолету.

В ходе проведения переговоров инженер П. Вильневчиц (который работал в это время экспертом по баллистике и техническим советником дирекции государственного оружейного завода в Радоме), предложил пистолет своей конструкции. Техническое обоснование, описание и чертёж были подготовлены за два дня. Проект был проведен задним числом (чтобы создалось впечатление, что работа над ним уже шла полным ходом), одобрен департаментом вооружения и принят к исполнению. В работе над подробной технической документацией Вильневчицу помогал инженер Ян Скшипинский, директор государственной фабрики винтовок в Варшаве. 

В основных чертах конструкция повторяла пистолет Browning Hi-Power. 

В конце 1930 года были изготовлены первые образцы пистолета. Испытания оружия были проведены уже в 1931 году, по их результатам 8 марта 1932 года была подана заявка в патентное ведомство Польской республики, а 22 марта 1933 года конструкторам был выдан патент № 15567.

К весне 1933 года было выделено 650 тыс. злотых на запуск серийного производства пистолета на оружейном заводе в г. Радом, и в 1935 году он был принят на вооружение под официальным названием «9 мм военный пистолет VIS образец 35».

Изначально пистолет планировалось назвать «WiS» — по первым букв фамилий конструкторов, но по желанию департамента вооружения первая буква была заменена на «V» (от латинского VIS — «сила»).

Производство и боевое применение 
Первые три тысячи пистолетов были изготовлены из легированной стали (в результате, себестоимость одного пистолета составляла 117 злотых). В дальнейшем, пистолеты изготавливались из углеродистой стали. В процесс производства были внесены технологические изменения, в результате к началу сентября 1939 года себестоимость производства одного пистолета была снижена до 84 злотых.
 на пистолетах последней модификации на задней стенке рукоятки отсутствовал паз для крепления приставного приклада или кобуры-приклада.

До начала Второй мировой войны польская армия получила 60 216 пистолетов этой модели, которые находились на вооружении танкистов, лётного состава ВВС и некоторых кавалерийских подразделений польской армии (при этом, основная часть польской армии была по-прежнему вооружена револьверами Нагана). После оккупации Польши выпуск ViS-35 был продолжен, пистолеты поступали на вооружение немецкой армии, флота, некоторых подразделений войск СС и полицейских формирований. Всего на вооружение немецких формирований поступило 385 тыс. пистолетов VIS (в это количество входят как польские пистолеты довоенного выпуска, так и пистолеты военного времени, выпущенные в "генерал-губернаторстве").

Всего на оружейном заводе «Fabryka Broni Radom» в г. Радом было выпущено 31 тысяча ViS-35, ещё 310 тысяч под наименованием P-35(p) было произведено во время оккупации под управлением фирмы «Steyr»; кроме того, некоторое количество пистолетов по частям было вынесено с завода участниками движения Сопротивления. Производство ViS-35 прекратилось после того, как в 1944 г. завод в Радоме был разрушен авианалётами. Тем не менее, ещё некоторое количество пистолетов было собрано в период до апреля 1945 года на фабрике «Steyr» в Австрии.

Пистолеты P.35(p) военного времени изготавливались по упрощенной технологии (на поверхности деталей этих пистолетов видны следы обработки металлорежущим инструментом, воронение быстрее стирается) и из металла худшего качества, отчего их надежность и ресурс несколько уменьшились.
 на довоенных пистолетах ViS-35 устанавливали штампованные из меди и окрашенные чёрной краской, заполненные оловом, для предотвращения вмятин, щёчки рукояти с литерами «FB» («Fabryka Broni»), с одной стороны. С другой стороны щечка имела надпись «VIS». На пистолетах P.35(p) военного времени устанавливали деревянные или карболитовые щёчки упрощённой конструкции с мелким поперечным рифлением.
 в сравнении с довоенными пистолетами, качество пистолетов последних лет выпуска значительно ухудшилось.

Несколько пистолетов VIS-35 использовалось в отрядах итальянских партизан.

После войны серийное производство ViS-35 на Радомском заводе больше не возобновлялось, вместо них в польской армии использовались советские ТТ. После окончания производства Vis.35 в апреле 1945 года, это оружие изготавливалось с 1997 года и по настоящее время только ограниченными сериями. Так, в 2014 году высококлассный польский оружейник Ришард Тобис, автор копий старинного оружия и редких польских моделей, выполнил реплику Vis.35 под патрон .45 ACP. В 2016 году «Радомский оружейный завод „Лучник“» выпустил ограниченную серию реплики оригинального пистолета Vis.35 в количестве всего 50 экземпляров в качестве коллекционного оружия.

Конструкция 

Внешне и по принципу действия Vis.35 похож на пистолет Джона Браунинга Кольт M1911, но имеет существенные отличия.

Автоматика пистолета работает по принципу отдачи ствола с коротким ходом. До момента вылета пули ствол двигается прямолинейно вместе с кожухом-затвором, а затем скошенный выступ ствола встречается с поперечным штифтом в рамке и задняя часть ствола опускается, расцепляясь с затвором. После выстрела затвор возвращается в переднее положение под воздействием возвратной пружины, расположенной на направляющей под стволом, при этом происходит подача патрона в патронник. После выстрела последнего патрона затвор фиксируется в заднем положении задержкой, расположенной с левой стороны рамки.

Подача патронов производится из магазина коробчатого типа на 8 патронов, удерживаемого в рукоятке защёлкой, размещенной за спусковой скобой с левой стороны рамки.

Ударно-спусковой механизм несамовзводный, с наружным курком. 

Имеется автоматический предохранитель в виде клавиши на задней стенке рукоятки, и рычаг для безопасного спуска курка с боевого взвода. Прицельные приспособления открытого типа состоят из неподвижной мушки и целика вставленного в поперечный паз кожуха-затвора.

Примечания

Литература 
 Материальная часть стрелкового оружия. / под ред. А. А. Благонравова. Книга 1-я. — М.: Оборонгиз НКАП, 1945
 Waffen Revue, Nr.IV (55), 1984.
 А. Б. Жук. Энциклопедия стрелкового оружия: револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулемёты, автоматы. М., ООО «Издательство АСТ», «Воениздат», 2002.
 Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak: 9 mm pistolet samopowtarzalny VIS wz. 1935. TBiU 175. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1996. ISBN 83-11-08604-4.

Ссылки 
 М. Р. Попенкер. Vis wz35 (Польша) // сайт «Современное стрелковое оружие мира»
 Yaroslav Koval. Новый пистолет Vis от Fabryka Broni «Łucznik» mgewehr — Заметки про оружие.
 Vis wz. 35 Radom pistol / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах и компьютерных играх)

Пистолеты Второй мировой войны
Самозарядные пистолеты Польши
Стрелковое оружие Германии периода Второй мировой войны
Самозарядные пистолеты по алфавиту
Пистолеты со снижающимся стволом
Военная продукция Steyr
Военная продукция Радомского оружейного завода
Появились в 1935 году в Польше